

Culinária
Caldo - uma preparação líquida para sopas ou molhos, obtido cozendo ossos, carne, peixe, ou outros ingredientes
Caldo verde - uma sopa típica portuguesa

Microbiologia
Caldo nutritivo ou caldo de cultura para microrganismos em laboratórios, como por exemplo:
Caldo malonato

Ou ainda
Caldo de cana - líquido extraído da cana-de-açúcar no processo de moagem;
Rio Caldo - pequeno rio português que nasce na serra do Gerês

Desambiguação